La  Universiade d'été s'est déroulée du 12 au  à Shenzhen (Chine).

Sélection de la ville hôte 

Les villes requérantes pour l'organisation de cette Universiade étaient :

Disciplines 

  Athlétisme (50)
  Badminton (6)
  Basket-ball (2)
  Beach-volley (2)
  Cyclisme (16)
  Echec (3)
  Escrime (12)
  Football (2)
  Golf (4)
  Gymnastique (28)
  Haltérophilie (15)
  Natation (42)
  Plongeon (12)
  Taekwondo (21)
  Tennis (7)
  Tennis de table (7)
  Tir (36)
  Tir à l'arc (10)
  Voile (9)
  Volley-ball (2)
  Water polo (2)

Calendrier

Nations participantes 
150 pays participent à cette Universiade d'été :

  (1)
 
 
 
 
 
 
 
  (156)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (246)
 
 
  (505, hôte)
  Chinese Taipei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (79)
 
 
 
  (200)
  (20)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (103)
 
  (54)
 
 
 
  (64)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (90)
 
 
 
 
 
  (152)
 
 
 
 
  (157)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Îles Mariannes du Nord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (150)
  (32)
 
  (64)
  (476)
  (1)
 
 
  (31)
 
 
  (34)
 
 
  (55)
 
 
 
  (70)
  (93)
 
 
 
 
 
  (81)
 
  (293)

Tableau des médailles

Liens externes 
 Site officiel de la  des Universiades d'été
 Vidéo Ceremony - Shenzhen 2011 Universiade